Кораблинское — муниципальное образование.
 Кораблинское сельское поселение Рязанского района Рязанской области (упразднено в 2017).
 Кораблинское городское поселение Рязанского района Рязанской области.
 муниципальное образование Кораблинское (сельское поселение) Кимовского района Тульской области (упразднено в 2011).

См. также